Dāsh Āghol kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dāshāghol, ort, Västazarbaijan, 
 Dāsh Āghol (ort i Iran), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar